Шорт Шорлэнд () - семейство бронеавтомобилей, созданных британской фирмой Short Brothers на базе внедорожников Land Rover.

На настоящий момент производство машины ведется в Северной Ирландии, однако продажа и маркетинг осуществляются австралийской компанией Tenix Defence Systems, обладающей правами на все машины компании Shorland.

История создания 
Первые Shorland были разработаны специально для Королевской полиции Ольстера (Северной Ирландии) на базе Land Rover Series II в шестидесятых годах XX века для патрулирования границы с целью предотвращения организованной контрабанды.

В начале семидесятых компания Short Brothers создала патрульную машину на базе Land Rover Series III БТР. Позже на той же базе началась разработка БТР, прототип создан в 1973 году и назван SB 301.

В 1980 году последовало серийное производство БТР 5В 401, имевшего улучшенное бронирование и более мощный двигатель, а затем появился БТР S8 501, созданный на шасси Land Rover One Ten (Defender 110) с более широкой колесной базой и улучшенной витой пружинной подвеской. В зависимости от года производства между машинами существуют небольшие внешние различия, особенно в передней части корпуса: например, на ранних машинах решетка радиатора немного позади передних грязевых щитков, тогда как на SB 501 она немного впереди радиатора.

Конструкция 
Компоновка всех модификаций практически одинакова: двигатель и МТО — в передней части машины, прикрыты бронёй, за ним механик-водитель (в наличии модели с правым и левым расположением руля). В модификациях БТР далее отделение десанта, в котором по 3 пехотинца сидят по каждому борту лицом к лицу. По каждому борту расположено по одной дверце, открывающейся вперед, с открывающимся наружу щитком для ведения наблюдения в верхней части дверцы. Имеется большой выбор вспомогательного оборудования, включая большой топливный бак, ГПД, лампы проблескового маяка, кондиционер воздуха и 7,62-мм пулемет, устанавливаемый на крыше.

Варианты 
 SB.401 — Базовый вариант, корпус с срезанной кормовой частью, 6-цилиндровый двигатель мощностью 91 или (позже) 134 л. с., пулемёт в гранёной башне от бронеавтомобиля «Феррет» на крыше.
 SB.301 — Как 401, но без среза корпуса
5-я Серия
На базе Land Rover One Ten (Defender 110). 8-цилиндровый двигатель, усиленная подвеска.
Варианты:
 S.510 (S51) — Базовая версия, как SB.401
 S.520 (S52) — Armoured Patrol Car — Бронированная патрульная машина с корпусом увеличенного объёма;
 S.530 (S53) — Air Defence Vehicle — машина ПВО, вооружение — ПЗРК «Блоупайп» или «Джавелин»;
 S.540 (S54) — Anti-hijack Vehicle — специальная модификация для патрулирования и защиты от захватов аэропортов и других важных объектов;
 S.550 (S55) — Armoured Personnel Carrier (APC) — Бронетранспортёр.

Операторы 
  — некоторое количество S52 в жандармерии, по состоянию на 2014 год
  — 8 единиц S52 в сухопутных войсках, по состоянию на 2014 год
  — 7 единиц S52 в сухопутных войсках, по состоянию на 2014 год
  — 3 единицы S52 в сухопутных войсках, по состоянию на 2014 год
  Кения — 8 единиц S52 по состоянию на 2021 год
  — 8 единицы S52 в сухопутных войсках, по состоянию на 2014 год
  — 4 единицы S52 в специальных мобильных силах по состоянию на 2014 год
  — 8 единицы S52 в полиции, по состоянию на 2014 год
  — около 100 единиц S52 в полиции, по состоянию на 2014 год

См. также 
 Shorland S600

Литература

Ссылки 

Бронетранспортёры по алфавиту
Военная продукция Shorts
Бронеавтомобили Великобритании